Going in Style (1979), Amerikaanse film van Martin Brest
 Going in Style (2017), Amerikaanse film van Zach Braff